: Tribunal de police (Belgique),
  : Tribunal de police (France),
  : Tribunal de police (Luxembourg).